Per Dipartimento di San Antonio si può intendere due dipartimenti dell'Argentina:
 Dipartimento di San Antonio, nella provincia di Jujuy.
 Dipartimento di San Antonio, nella provincia di Río Negro.